Ревовка — название населённых пунктов на Украине:

 Ревовка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Ревовка — село в Каменском районе Черкасской области.